

Сітрус-Парк — переписна місцевість, штат Аризона
 Сітрус-Парк — переписна місцевість, штат Флорида